Alessandri puede referirse a:

 El presidente de Chile (1920-1925 y 1932-1938) Arturo Alessandri Palma (1868-1950).
 El presidente de Chile (1958-1964) Jorge Alessandri Rodríguez (1896 - 1986).
 El jurista chileno Arturo Alessandri Rodríguez (1895-1970).
 El político y jurista chileno Fernando Alessandri Rodríguez, candidato a la presidencia de Chile en 1946.
 La indígena chilena Fresia Alessandri Baker, (1923-2003).
 El candidato a la presidencia de Chile en 1993 Arturo Alessandri Besa.